Роберт Коффлер Джарвик (; род. ) — американский учёный, исследователь и предприниматель, известный благодаря своему вкладу в процесс создания и развития искусственного сердца Jarvik-7.

Роберт Джарвик родился в Мидленде (штат Мичиган) и вырос в городе Стэмфорд (штат Коннектикут). Является выпускником Сиракьюсского университета. Получил степень магистра в области медицинской техники, окончив Нью-Йоркский университет.

После поступил в Университет Юты, завершил там два года обучения, а в 1971 году был принят на работу к Виллему Йохану Колффу, голландскому врачу-изобретателю в Университете штата Юта, который работал над созданием искусственных органов, в том числе сердца. Джарвик получил степень доктора медицины в 1976 году в Университете штата Юта. Будучи учёным-медиком, он так и не завершил стажировку и никогда не имел лицензии на медицинскую практику.

Имя Джарвика стало известным после новостного освещения в 1982 году созданного им искусственного сердца. Впервые новое сердце было имплантировано пожилому стоматологу Барни Кларку 2 декабря 1982 года. Ему потребовались частые визиты в больницу в течение следующих 112 дней, после чего он умер. Второй пациент, Уильям Шредер прожил 620 дней.

Примечания

Источники

Ссылки 
 Jarvik Heart Official website.
 Google Patents link to Winchell Patent for Artificial Heart
 Pfizer Launches New Lipitor Effort
 MSNBC article on Jarvik and Pfizer
 Congress Probes Doctor’s Role in Drug Ad 

Кардиологи США
Изобретатели США
Выпускники Сиракьюсского университета
Выпускники Нью-Йоркского университета
Выпускники Политехнического института Нью-Йоркского университета